Saint George steht für:

St. George ist der Familienname von:
 Katharine St. George (1894–1983), US-amerikanische Politikerin

Saint George, kurz St. George, oder Saint-George, u. ä., ist der Name folgender geographischer Objekte:

Verwaltungseinheiten:
 Parish of Saint George (Antigua und Barbuda), Parish auf Antigua
 Saint George (Barbados),  Parish auf Barbados
 Saint George’s Parish (Bermuda),  Parish auf Bermuda
 Saint George (Dominica),  Parish auf Dominica
 Saint George (Grenada), Parish auf Grenada
 Saint George Gingerland,  Parish der Inselgruppe St. Kitts und Nevis
 Saint George Basseterre,  Parish der Inselgruppe St. Kitts und Nevis
 Saint George (St. Vincent und die Grenadinen),  Parish (Verwaltungsbezirk) auf St. Vincent und den Grenadinen
 St. George Township – mehrere Verwaltungseinheiten
Städte, Gemeinden: 
 Saint-George,  Gemeinde im Distrikt Nyon, Kantons Waadt, Schweiz
Sonstige Orte, Gemeindeteile:
 St. George (New South Wales), Australien
 St. George (Queensland), Australien
 St. George (New Brunswick), Kanada
 St. George (Ontario), Kanada
 St. George (Alaska) in den Vereinigten Staaten
 Saint Georges (Delaware), USA
 St. George (Florida) in den Vereinigten Staaten
 St. George (Georgia) in den Vereinigten Staaten
 Saint George (Illinois) in den Vereinigten Staaten
 St. George (Kansas) in den Vereinigten Staaten
 St. George (Maine) in den Vereinigten Staaten
 St. George (Missouri) in den Vereinigten Staaten
 St. George (Staten Island) in den Vereinigten Staaten
 St. George (South Carolina) in den Vereinigten Staaten
 St. George (Utah) in den Vereinigten Staaten
 St. George (Vermont) in den Vereinigten Staaten
Baulichkeiten:
 St. George (Toronto Subway), U-Bahn-Station in Toronto, Kanada
 zahlreiche Kirchen, siehe Georgskirche
sowie:
 St George (Wahlkreis), ein ehemaliger Wahlkreis für das britische Unterhaus
 St. George Island – mehrere Inseln
 St. George Bank ist eine Bank in Australien
 Saint George Bay ist eine Bucht des Mittelmeers, vor Beirut
 Saint George Peak, Berg auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis

Saint George, Weiteres:
 Baker-Verteidigung, beim Schachspiel
 HMS St. George, mehrere britische Kriegsschiffe

Siehe auch:
 Saint-George (Begriffsklärung)
 Sankt Georg – dort auch zu Varianten und anderen Sprachen
 Saint-Georges (und Schreibvarianten)
 Neumann-St. George